Прову́лок Еле́ктриків — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Електриків — провулок у місті Ізюм Харківської області.
 Провулок Електриків — провулок у місті Київ.
 1-й, 2-й, 3-й провулки Електриків — три провулки у місті Ромни Сумської області.

Провулки